Farragut kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farragut (Iowa)
Farragut (Tennessee)